Бабакар Нианг
 Нианг, Бабакар — баскетболист.
 Нианг, Бабакар (род. 1958) — легкоатлет.
 Нианг, Бабакар — политик.